Con il nome cercocebo si indicano i membri di tre diversi generi di scimmie del Vecchio Mondo:
Lophocebus, i cercocebi crestati
Rungwecebus, il cercocebo degli altopiani
Cercocebus, i cercocebi dalle palpebre bianche